Турне четырёх трамплинов 2013/14 — 62-я серия престижнейших соревнованиях на трамплинах Германии и Австрии, проходящая с 29 декабря 2013 года по 6 января 2014 года.

Трамплины

Соревнование

Оберстдорф

Гармиш-Партенкирхен

Инсбрук 
Вторая попытка была прервана из-за сильного ветра. Итоги соревнований были подведены по результатам первой попытки

Бишофсхофен

Общий зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальный сайт FIS 

Турне четырёх трамплинов
2013 год в спорте
2014 год в спорте
Декабрь 2013 года
Январь 2014 года
Спорт в Германии в 2013 году
Спорт в Германии в 2014 году
Спорт в Австрии в 2014 году